Sext Juli Cèsar, pretor 208 aC
 Sext Juli Cèsar, tribú militar 181 aC
 Sext Juli Cèsar, cònsol 157 aC
 Sext Juli Cèsar, pretor 123 aC
 Sext Juli Cèsar, cònsol 91 aC
 Sext Juli Cèsar, flammen quirinalis (sacerdot) 57 aC
 Gai Sext Juli Cèsar, governador de Síria (també anomenat simplement Sext Juli Cèsar)